Il campionato di Serie D 1963-64 fu la quindicesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Aggiornamenti 
Il Seregno F.B.C. 1913 e l'A.C. San Donà sono stati riammessi.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1964-1965.
      Retrocesso in Prima Categoria 1964-1965.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Lavagnese è retrocessa dopo aver perso gli spareggi con gli ex aequo Piombino e Sestri.

Risultati

Spareggi salvezza

Classifica 

Legenda:
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.

Spareggi

Girone B

Classifica finale 
L'A.C. Beretta era una società di Gardone Val Trompia (BS).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1964-1965.
      Retrocesso in Prima Categoria 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Sondrio è poi stato riammesso.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1964-1965.
      Retrocesso in Prima Categoria 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Carpi è stato promosso dopo aver vinto lo spareggio contro l'ex aequo Bolzano.

Risultati

Spareggio promozione

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1964-1965.
      Retrocesso in Prima Categoria 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Classifica finale 
Il Fiamme d'oro era una società di Roma.

Legenda:
      Promosso in Serie C 1964-1965.
      Retrocesso in Prima Categoria 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1964-1965.
      Retrocesso in Prima Categoria 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

L'Enna è poi stato riammesso.

Note 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963